669 км — пассажирская остановочная платформа на ветке Конотопского направления Конотопской дирекции железнодорожных перевозок Юго-западной железной дороги.

Располагается между станцией Черёмушки (в направлении Киева) и Бахмач-Киевский. Ближайший остановочный пункт — платформа Старый луг.
Линия, на которой расположен платформа, открыта в 1868 году как составная железной дороги Киев - Курск.

Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов между станциями
 Остановочный пункт «669 км» на railwayz
 669 км на сайте Единая сетевая разметка
Юго-Западная железная дорога
Железнодорожные станции и платформы Черниговской области